Castelo Eltz pode referir-se a um dos seguintes castelos da família Eltz:
 Burg Eltz - um palácio fortificado do Estado da Renânia-Palatinado, Alemanha
 Dvorac Eltz - um solar da Croácia

Desambiguação